A 98 FM de Canoinhas em Santa Catarina, fundada em 2001, é uma rádio FM educativa que em 2003 conquistou o título de "Empresa Amiga da Criança" e tem mais de cinco programas educativos e culturais e é aliada ao MEC.

Também conta com 6 colunistas que são: Tato Mansur, Wilson Wiese, Pedro Cardoso da Costa, Biluka, André Salomon e Ulisses Anderson, todos altamente qualificado e o colunista Wilson Wiese mantém todos informados sobre as notícias de seu programa no Twitter.

Referências

Ligações externas 
radio98fm.com, site oficial da rádio.
Blog Canoinhas Online, blog da rádio administrado por Wilson Wiese
Twitter da Rádio, também em nome de Wilson Wiese.

Estações de rádio de Santa Catarina
Empresas de Canoinhas
Estações de rádio fundadas em 2001
Fundações em Santa Catarina em 2001